Zdravotní ústav může znamenat:
 Státní zdravotní ústav – česká příspěvková organizace
 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – česká organizace poskytující laboratorní služby, IČO 71009396
 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – česká organizace poskytující laboratorní služby, IČO 71009361
 Ústav národního zdraví – československé organizace poskytující poradenskou a později i léčebnou zdravotní péči v letech 1947 až 1991